Milan je lahko:
 drugo ime za Milano
 moško osebno ime
 protioklepni raketni sistem MILAN
 A.C. Milan - nogometni klub iz Milana

Zunanje povezave